Windsor es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Windsor (pueblo); o
  Windsor (villa).